45. breddegrad kan henvise til:

 45. nordlige breddekreds
 45. sydlige breddekreds